Amarcord, film Federica Fellinija
Amarcord 1, film Pavla Vranjicana
Amarcord 2, film Pavla Vranjicana